Friedrichsbrücke steht für
Friedrichsbrücke, Berlin
Friedrichsbrücke (Dresden), ehemalige Brücke über den alten Weißeritz-Verlauf in der Dresdner Friedrichstadt
Friedrichsbrücke (Mannheim) 
Friedrichsbrücke, ehemaliger Name der Theodor-Heuss-Brücke (Heidelberg)
Friedrichsbrücke, ehemaliger Name der Kronenbrücke in Freiburg im Breisgau
Siehe auch:
Friedrichsbrück